Mai multe persoane se numesc Vasile Ursachi:
Vasile Ursachi, cercetător științific român
Vasile Ursachi, deputat din Republica Moldova